Human Nature (engl.: Natur des Menschen) bezeichnet unter anderem: 

 Human Nature (Band), australische Boyband
 Human Nature (Michael-Jackson-Lied), ein Lied von Michael Jackson aus dem Jahr 1983
 Human Nature (Madonna-Lied), ein Lied von Madonna aus dem Jahr 1995
 Human Nature, Originaltitel des Films Human Nature – Die Krone der Schöpfung, Spielfilm von Michel Gondry aus dem Jahre 2001 
 Human Nature, Originaltitel der Folge Die Natur des Menschen, eine Episode der britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who
 Human. :II: Nature., Album der Band Nightwish aus dem Jahr 2020